

Geografia
Cabaceiras do Paraguaçu, município na Bahia
Convento de Santo Antônio do Paraguaçu, aparato religioso.
Paraguaçu (Minas Gerais), município
Paraguaçu Paulista, município em São Paulo
Rio Paraguaçu, na Bahia
São Francisco do Paraguaçu, povoado da cidade de Cachoeira, na Bahia.
São Roque do Paraguaçu, distrito de Maragogipe, Bahia.
Terra indígena Caramuru-Paraguaçu, reserva situada na Bahia.

Biologia
Pithecia (macaco parauaçu)

Pessoas
Aleixo Paraguaçu, político brasileiro.
Aluízio Paraguassu Ferreira, político brasileiro.
Catarina Paraguaçu, índia tupinambá
Barão de Paraguaçu, título nobiliárquico brasileiro.
Paraguassu (cantor), cantor e compositor brasileiro.
Visconde de Paraguaçu, Francisco Munis Barreto de Aragão.

Ficção
Odorico Paraguaçu, personagem da peça O Bem-Amado

Militar
Forte do Paraguaçu, aparato militar histórico situado às margens do rio Paraguaçu.
Forte de Santa Cruz do Paraguaçu, aparato militar situado na foz do rio Paraguaçu, atualmente cidade de Maragogipe, Bahia.
Monitor Fluvial Paraguassú (P-2), navio da Marinha do Brasil
NTrFlu Paraguassú (G-15), navio da Marinha do Brasil

Desambiguações de topônimos